Crespos (Braga), een plaats in de Portugese gemeente Braga
Crespos (Ávila), een gemeente in de Spaanse provincie Ávila
Crespos (Burgos), een plaats in de Spaanse provincie Burgos